Янушполь — название населённых пунктов на Украине:

 Янушполь — до 1946 г. название села Иванополь в Коростенском районе Житомирской области.
 Янушполь — до 1946 г. название посёлка городского типа Иванополь в Чудновском районе Житомирской области.